Jack Oliver est un nom pouvant désigner:

Jack P. Oliver (né en 1931), homme politique américain
Jack Edward Oliver (1942-2007), illustrateur britannique
Jack Ertle Oliver (1923-2011), scientifique américain
Jack Oliver (né en 1991), haltérophile britannique

Voir aussi
Jackie Oliver (né en 1942), coureur de formule 1 britannique

Homonymie de personnes